

Топоніми 
 Повіт Ню

Інше 
 Ню — художній жанр у скульптурі, живописі, фотографії та кінематографі, що зображає оголене людське тіло чи якісь його частини та їх інтерпретації.
 Ню — одне з імен головної героїні аніме та манґи Ельфійська пісня
 Ню — тринадцята літера грецької абетки, у системі грецьких чисел має значення 50.
 Ню — місцевий діалект до слова «на неї»

Примітки